Het ATP-toernooi van Casablanca 2009 (met de officiële naam Grand Prix Hassan II) werd gespeeld van 6 tot en met 12 april 2010. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van het Complexe Al Amal in de Marokkaanse stad Casablanca.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Casablanca
ATP-toernooi van Casablanca